All at Sea – film del 1914 diretto da Al E. Christie
 All at Sea – film del 1917 prodotto da Triangle Film Corporation
 All at Sea – film del 1919 diretto da Charles Parrott e Alf Goulding
 All at Sea – film del 1922 diretto da Alfred Santell
 All at Sea – film del 1935 diretto da Anthony Kimmins